A holland nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt Assenben rendezték június 24-én.

A királykategória versenyét Nicky Hayden nyerte, a negyedlitereseknél Jorge Lorenzo végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Mika Kallio diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Versenyzők

Konstruktőrök

Források

Holland
motogp